Paraje hace referencia a varios artículos:

Término geográfico
Paraje

Divisiones administrativas
Paraje (Nuevo México), EE. UU.
Paraje Zacatepec, colonia en México DF

En Argentina
Paraje 29
Paraje Comipini
Paraje El Jardín
Paraje Entre Ríos
Paraje Fontana
Paraje La Costa
Paraje La Virgen
Paraje Pavón
Paraje Román Báez
Paraje San Fernando
Paraje San Manuel
Paraje Vallimanca
Paraje Villa Sanz

En modesto
Paraje de Ambasaguas,yuriana yjose
ante

Espacios protegidos en España
Paraje natural municipal, categoría de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
Paraje natural Alto Guadalquivir
Paraje natural Cola del embalse de Arcos
Paraje natural Cola del embalse de Bornos
Paraje natural de interés nacional de la Albera
Paraje natural de las marismas del Río Palmones
Paraje natural del estuario del río Guadiaro
Paraje natural Marismas de Isla Cristina
Paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido
Paraje natural playa de los Lances
Paraje natural Sierra Crestellina
Paraje pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería